Stressphysiologie kann sich beziehen auf physiologische Prozesse der Stressverarbeitung bei
 Tieren, insbesondere Menschen, siehe Stress#Medizinische Aspekte
 Pflanzen, siehe Stressphysiologie (Botanik)